Grehn ist der Familienname folgender Personen:

 Claudia Grehn (* 1982), deutsche Dramatikerin
 Franz Grehn (* 1948), deutscher Ophthalmologe
 Juliane Grehn, deutsche Politikerin (CDU) der DDR, Mitglied der Volkskammer 1990
 Kai Grehn (* 1969), deutscher Hörspielregisseur und Schriftsteller
 Klaus Grehn (1940–2017), deutscher Politiker (SED; PDS), MdB

Siehe auch:
 Gren
 Grene
 Green